Por De Soto pode estar à procura de:

Pessoas
Hernando de Soto (explorador)

Locais
 De Soto (Geórgia)
 De Soto (Illinois)
 De Soto (Iowa)
 De Soto (Kansas)
 De Soto (Missouri)
 De Soto (Wisconsin)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos